Die Abkürzung OBP steht für:
 OpenBootProm
 On-Base Percentage, eine Statistik im Baseball

OBP